Eu Gosto de Você (Me gustas) es como se conce a:

 Eu Gosto de Você (2002) canción de la banda Tribalistas.
 Eu Gosto de Você (2014) canción de Gustavo Mioto y Claudia Leitte.